El término Donskói (, del Don) puede referirse a:

Personalidades 

Dmitri Donskói (1350-1389), Gran Príncipe de Moscovia.

Localidades 

Donskói (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Donskói (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Donskói (Azov, Rostov), localidad del raión de Azov del óblast de Rostov, en Rusia.
Donskói (Dúbovskoye, Rostov), localidad del raión de Dúbovskoye del óblast de Rostov, en Rusia.
Donskói (Morózovsk, Rostov), localidad del raión de Morózovsk del óblast de Rostov, en Rusia.
Donskói (Orlovski, Rostov), localidad del raión de Orlovski del óblast de Rostov, en Rusia.
Donskói (Volgodonsk, Rostov), localidad del raión de Volgodonsk del óblast de Rostov, en Rusia.
Donskói (Zernograd, Rostov), localidad del raión de Zernograd del óblast de Rostov, en Rusia.
Donskói (Tula), localidad del óblast de Tula, en Rusia.
Donskói (Volgogrado), localidad del óblast de Volgogrado, en Rusia.